Stanislav Dmitrievitch Botcharov - en  (Stanislav Dmitrievič Bočarov), et en anglais :  - (né le  à Khabarovsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Amour Khabarovsk, il rejoint les équipes de jeunes des Ak Bars Kazan. Il joue son premier match dans la KHL avec cette équipe le  chez le Severstal Tcherepovets. Le , il est échangé au Iougra Khanty-Mansiïsk en retour d'un choix de troisième ronde au repêchage d'entrée dans la KHL 2012.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes. Il prend part à la Super Série Subway 2010.

Trophées et honneurs personnels 
Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga
2010 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est.
2011 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est (capitaine).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa liga ||24 ||4 ||1 ||5 ||0 || || || || || 
|-
|2007-2008 || Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa liga || 62|| 21|| 21|| 42|| 36|| || || || || 
|-
| rowspan=3|2008-2009|| Ak Bars Kazan || KHL|| 1|| 0|| 0||0 || 0|| || || || || 
|-
| Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa liga || 20|| 15|| 14|| 29|| 16|| || || || ||
|-
| Neftianik Almetievsk|| Vyschaïa liga || 15|| 2|| 5|| 7|| 6|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Bars || MHL || 54|| 34|| 27|| 61|| 34|| 9|| 5|| 12|| 17|| 2
|-
| 2010-2011 || Bars || MHL|| 34|| 21|| 13|| 34|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Ak Bars Kazan || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 8|| 5|| 3|| 8|| 2|| 17|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| rowspan=3|2011-2012 || Ak Bars Kazan || KHL || 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 20|| 4|| 3|| 7|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Bars || MHL|| 11|| 10|| 7|| 17|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Mamonty Iougry || MHL|| 2|| 2|| 2|| 4|| 0|| 9|| 6|| 6|| 12|| 2
|-
| 2012-2013 ||Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 52|| 11|| 5|| 16|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=4|2013-2014 ||Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lada Togliatti || VHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -||- || -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 10|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Admiral Vladivostok || KHL || 9|| 0|| 3|| 3|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Lada Togliatti || KHL || 54|| 5|| 8|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Lada Togliatti || KHL || 54|| 6|| 6|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Lada Togliatti || KHL || 56 || 16 || 10 || 26 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lada Togliatti || KHL || 55 ||5 || 13|| 18|| 8 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || HK Sotchi || KHL || 56|| 13|| 16|| 29|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2019-2020 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 62|| 20|| 15|| 35|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2020-2021|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 59 || 10 || 13 || 23 || 12 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2021-2022 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 42 || 7|| 13|| 20|| 6||- || - || - || - || -
|-
|2022-2023 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 28|| 4|| 5|| 9|| 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Amour Khabarovsk || KHL || 34|| 8|| 9|| 17|| 8|| - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| -2|| align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en juin 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Lada Togliatti
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Amour Khabarovsk